Igreja São Benedito (Andrelândia) - no Brasil
 Igreja São Benedito (Caetité) - no Brasil

Ver também 
Igreja de São Bento

Desambiguações de templos